Il Gruppo 4 delle qualificazioni al campionato europeo di calcio 1984 ha incluso quattro squadre e vide la vittoria finale della , che precedendo il  di un punto ebbe accesso alla fase finale.

Classifica

Incontri

Classifica marcatori
3 reti
 Safet Sušić

2 reti

 Åge Hareide
 Arne Larsen Økland
 Hallvar Thoresen (1 rig.)
 Robbie James
 Ian Rush

1 rete

 Georgi Dimitrov
 Plamen Nikolov
 Rusi Gochev
 Bozhidar Iskrenov
 Stoycho Mladenov
 Nasko Sirakov
 Boycho Velichkov
 Jeremy Charles
 Brian Flynn
 Joey Jones
 Mehmed Baždarević
 Zvezdan Cvetković
 Miodrag Ješić
 Zlatko Kranjčar
 Ljubomir Radanović
 Dušan Savić
 Nenad Stojković
 Zlatko Vujović
 Zvonko Živković
 Tom Lund

Note

Collegamenti esterni
1984 UEFA European Championship Standings - Preliminary Round - Group 4 su uefa.com

 Q